Revue est une police d'écriture sans empattements dessinée en 1968-1969 par Colin Brignall pour Letraset.

Dans les années 1970, elle fut utilisée par TF1 pour ses messages défilants, agrémentant la pendule de la chaine.

Liens externes 
 
 

Police d'écriture latine
Police d'écriture sans empattement
Police d'écriture créée dans les années 1960